Intergouvernementele organisatie
 Integratie Gelderland Oost